Tomás Campos puede referirse a:

Tomás Alberto Campos Alejandre, futbolista mexicano.
Tomás “Tutú” Estanislao Campos, cantante argentino.